

Ясткув — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Ясткув — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ясткув — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства